Right Here – singolo delle SWV del 1992
 Right Here – singolo degli Staind del 2005
 Right Here – singolo di Brandy Norwood del 2008
 Right Here – singolo dei Rudimental del 2013
 Right Here – singolo di Justin Bieber del 2013
 Right Here – singolo di Jess Glynne del 2015
 Right Here – album di Shane Filan del 2015